Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1991 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. Zes landen namen deel aan dit toernooi dat van 22 februari tot en met 8 maart in Egypte werd gespeeld. Egpyte werd voor de tweede keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Ivoorkust met 2–1 verslagen. Ghana werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1991. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Egypte en Ivoorkust.

Kwalificatie 
De eerste ronde werd gespeeld tussen 10 augustus en 23 september 1990. Een aantal landen trok zich terug zonder een wedstrijd te spelen. Algerije, Ghana en Mali ontvingen een bye voor de eerste ronde.

De tweede ronde werd gespeeld tussen 27 oktober en 11 november 1990. Togo trok zich terug. Algerije zou zich daarmee hebben gekwalificeerde, maar om onduidelijk redenen heeft dit land niet meegedaan aan het hoofdtoernooi. Ook Tunesie nam deel aan de kwalificatie en kwalificeerde zich, maar nam toch niet deel aan het hoofdtoernooi. Egypte was als gastland ook automatisch gekwalificeerd.

Tweede ronde

Derde ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in Egypte
Voetbal in 1990
Voetbal in 1991
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Egypte